Csehország
 Struhařov, település a Benešovi járásban
 Struhařov, település a Kelet-prágai járásban
 Struhařov, Kamenice településrésze a Kelet-prágai járásban